Рябий Адольф Гільйович (1903 — ?) — 1-й секретар Херсонського міського комітету КП(б)У Миколаївської області. Кандидат у члени ЦК КП(б)У в червні 1938 — травні 1940 року.
 Рябий Артем Владиславович (* 2001) — український футболіст, півзахисник футбольного клубу «Буковина».
 Рябий Віталій Вікторович (1989—2014) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Рябий Денис Владиславович (* 2001) — український футболіст, півзахисник футбольного клубу «Буковина».
 Рябий Дмитро Володимирович (1992—2014) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Рябий Микола Олександрович — український письменник — прозаїк, публіцист, перекладач.
 Рябий Михайло Іванович — український футболіст, півзахисник.
 Рябий Руслан Валентинович — український футболіст, півзахисник.
Прізвища